Сан Андрес Буенависта има више значења:

 Сан Андрес Буенависта (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес Буенависта (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Андрес Буенависта (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику